EKK steht für:
 Eidgenössische Kunstkommission
 Evangelisch-Katholischer Kommentar, ökumenische Bibelkommentarreihe zum Neuen Testament
 Evangelische Kreditgenossenschaft, deutsches Kreditinstitut
 Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Estnische Schriftstellerkooperative, ein exilestnischer Verlag, der von 1950 bis 1994 existierte in Lund in Schweden

Ekk ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Wladimirowitsch Ekk (1902–1976), sowjetischer Regisseur und Drehbuchautor

ekk steht für:
 Standard-Estnische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

Siehe auch: 
 Eck

Abkürzung